Енергия може да отговаря на:

 Енергия – физична величина
 Енергия - съветска ракета-носител.
 Енергия - термин в психологията.